Sei Merbau (Teluk Nibung), een plaats in Indonesië
Sei Merbau (Ujung Padang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing